«Неправый прав» (также «Ложь — это правда», ) — политический детектив о теориях заговора и исламистском терроризме по роману Чарльза Маккарри «The Better Angels». Этот фильм, главную роль в котором исполнил Шон Коннери, в своё время провалился в прокате и получил большое количество негативных критических отзывов в прессе. Его рейтинг на Rotten Tomatoes — 5.1/10. В Великобритании фильм вышел под названием «Человек со смертельными линзами» ().

Сюжет 
Действие происходит в недалёком будущем, когда жестокость превратилась в национальный вид спорта, а все средства массовой информации опустились до уровня жёлтой прессы. Репортёр Патрик Хейл в ходе журналистского расследования выходит на ближневосточную секретную организацию, которая собирается организовать теракт в США.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1982 года
Чёрные комедии США
Сатирические фильмы
Фильмы о телевидении
Фильмы США 1982 года
Фильмы о ядерной войне и ядерном оружии